Mooresville hace referencia a varios artículos:

Entidades locales en Estados Unidos
Mooresville (Alabama), pueblo;
Mooresville (Carolina del Norte), pueblo;
Mooresville (Indiana), pueblo;
Mooresville (Misisipi), lugar designado por el censo;
Mooresville (Misuri), villa;
Municipio de Mooresville (condado de Livingston, Misuri)